Ilkka Kuusisto – compositore finlandese
 Merja Lahtinen-Kuusisto – ex fondista finlandese
 Mika Kuusisto – ex fondista finlandese